Чун () — китайская фамилия. По-кантонски данная фамилия произносится как Чхун (Cung1).

 Чун — вариант русской записи кантонской фамилии .
 Чун, Элки (род. 1998) — гонконгская актриса и певица, участница южнокорейской гёрл-группы CLC.

 Чун — распространённый вариант русской записи кантонской фамилии .
 Чун, Джеки (род. 1961) — гонконгский певец.
 Чун, Лесли (род. 1956) — гонконгский певец и актёр.
 Чун, Мэгги (род. 1964) — гонконгская актриса.
 Чун, Сесилия (род. 1980) — гонконгская актриса.